Ел Уериво има више значења:

 Ел Уериво (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Уериво (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику